La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball masculin se déroule du 2 juin au  à Winnipeg au Canada.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 1-4

|}

Places 6 et 7 

|}

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Evan Patak 
 Meilleur marqueur : Elvis Contreras 
 Meilleur attaquant : Gavin Schmitt 
 Meilleur contreur : Tomas Aguileraz 
 Meilleur serveur : Evan Patak 
 Meilleur réceptionneur : Alvaro Cascante Retana 
 Meilleur passeur : Pedro Rangel

Liens internes

Liens externes

2008
Événement sportif international au Canada
Événement sportif à Winnipeg
Compétition de volley-ball au Canada
Coupe panaméricaine de volley-ball masculin
Sport au Canada en 2008
Sport en juin 2008